Fuori corso – sitcom trasmessa dal 2002 al 2014 su Canale 9
Fuori corso – singolo de Il Pagante del 2017
Fuori corso – valuta non più valida